El municipio de Ellington (en inglés: Ellington Township) es un municipio ubicado en el condado de Tuscola en el estado estadounidense de Míchigan. En el año 2010 tenía una población de 1332 habitantes y una densidad poblacional de 14,42 personas por km².

Geografía 
El municipio de Ellington se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 92.37 km², de la cual 91,79 km² corresponden a tierra firme y (0,63 %) 0,58 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 1332 personas residiendo en el municipio de Ellington. La densidad de población era de 14,42 hab./km². De los 1332 habitantes, el municipio de Ellington estaba compuesto por el 98,5 % blancos, el 0,15 % eran amerindios, el 0,08 % eran isleños del Pacífico, el 0,53 % eran de otras razas y el 0,75 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 2,63 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Míchigan
Localidades del condado de Tuscola